Il doppio del torneo di tennis Westgate Printing Grand Slam Futures Tampa Bay 2008, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio del Westgate Printing Grand Slam Futures Tampa Bay 2008, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2008, è stato vinto da Soledad Esperon e Frederica Piedade. In finale hanno sconfitto Corinna Dentoni e Anastasija Pivovarova con il punteggio di 6-2, 62-7, [10-7].

Teste di Serie

  Maria Fernanda Alves /  Betina Jozami (primo turno)
  Veronika Chvojková /  Līga Dekmeijere (semifinali)

  Neha Uberoi /  Shikha Uberoi (primo turno)
  Surina De Beer /  Story Tweedie-Yates (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Westgate Printing Grand Slam Futures Tampa Bay 2008